Szcześniak ist der Familienname folgender Personen:
 Alina Surmacka Szcześniak (* 1925), US-amerikanische Lebensmittelchemikerin 
 Andrzej Leszek Szcześniak (1932–2003), polnischer Historiker und Schriftsteller
 Barbara Szcześniak (* 1951), polnische Theaterschauspielerin
 Mieczysław Szcześniak (* 1964), polnischer Musiker

 Tom Szczesniak, US-amerikanischer Musiker, Komponist, Arrangeur und Orchesterleiter
 Wladyslaw Szczesniak (1858–1926), polnischer römisch-katholischer Bischof, Weihbischof von Warschau 1925–1926